Къртица може да се отнася за:
 Къртицови (Talpidae), семейство животни от разред Насекомоядни
 Къртици (Talpa), род животни от семейство Къртицови
 Европейска къртица (Talpa europaea), единственият вид къртици, широко разпространен в България